MVB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Franceville-Mvengué, Franceville, Gabon
 mvb – codice ISO 639-3 della lingua mattole